Первая словацкая футбольная лига 2002/2003 годов () — 10-й сезон чемпионата Словакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

2002/2003
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 2002 году
Спорт в Словакии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003